Mortal Kombat (film) kan syfta på:

 Mortal Kombat (film, 1995) – en amerikansk film från 1995 i regi av Paul W.S. Anderson.
 Mortal Kombat (film, 2021) – en amerikansk film från 2021 i regi av Simon McQuoid.